'Sporazum u Luki  je dogovor između 56. godine prije Krista između Marka Licinija Krasa, Gaja Julija Cezara i Gneja Pompeja o podjeli vlasti u Rimskoj Republici. Postignut je u gradu Lucca.

Tri vodeća Rimljana tako su proglasili trijumvirat (lat. Tri muškarca) te su podijelili interesne sfere i visoke dužnosti u Republici.

Stari Rim